

Geografia

Austria 
 Seibersdorf – comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)
 Seibersdorf – frazione del comune di Kirchberg ob der Donau nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Seibersdorf am Hammerwald – frazione del comune di Grafendorf bei Hartberg nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Seibersdorf bei Sankt Veit – frazione del comune di Murfeld nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)

Polonia 
 Seibersdorf – antico nome tedesco di Kozy, comune nel distretto di Bielsko-Biała (Slesia)
 Seibersdorf – antico nome tedesco di Zebrzydowice, frazione del comune di Kalwaria Zebrzydowska nel distretto di Wadowice (Piccola Polonia)

Repubblica Ceca 
 Seibersdorf – antico nome tedesco di Dolní Houžovec, frazione della città di Ústí nad Orlicí nel distretto di Ústí nad Orlicí (Pardubice)
 Seibersdorf – antico nome tedesco di Bělá, frazione dell'area militare di Vojenský újezd Libavá nel distretto di Olomouc (Olomouc)
 Hohen Seibersdorf – antico nome tedesco di Vysoké Žibřidovice, frazione del comune di Hanušovice nel distretto di Šumperk (Olomouc)
 Wüst Seibersdorf – antico nome tedesco di Pusté Žibřidovice, frazione del comune di Jindřichov nel distretto di Šumperk (Olomouc)